Franački jezik može biti:
Starofranački (franački), izumrli jezik starih Franaka.
Majnskofranački, srednjonjemački jezik uz rijeku Majnu.